Almanaque Histórinhas de Três páginas republicam as melhores histórias de três páginas da Turma da Mônica, ele tem 80 páginas, seu formato é o formatinho (13,4 x 19,0 cm), é semestral (duas vezes por ano).

Lançamento
 
Sua primeira aparição nas bancas foi em Janeiro de 2008, foi lançado pela editora Panini Comics, e teve o seu simbólo dourado de lançamento. (Pois todos os lançamentos da turma da Monica tem uma marca dourada de lançamento na capa da revista)

Edições
  
 Almanaque Historinhas de Três Páginas N°1
 Almanaque Historinhas de Três Páginas N°2

Títulos da Turma da Mônica
Panini Comics